Stanisław Albrycht Zenowicz (zm. 1665) –  podkomorzy oszmiański, pisarz ziemski oszmiański, dworzanin królewski
 Stanisław Zenowicz (zm. 1672) – kasztelan nowogródzki, leśniczy wilkijski, podsędek wiłkomierski, podkomorzy wiłkomierski